Marvo y Henry (originalmente Marvo the wonder Chicken and Henry!) es una serie de animación británica basada en el personaje cómico Marvo, el pollo maravilla, emitida en Jetix en el año 2008, después de la cancelación de Jetix la serie siguió emitiéndose en Disney XD. Luego Cartoon Network inició su desde 2011 hasta 2013 en Latinoamérica , Desde 2014 Boomerang Latinoamérica inició su retransmisión. Los personajes son Marvo y Henry.

Trama 
En la mayoría de los episodios, Marvo, el personaje principal, siempre trata de hacer cosas asombrosas, sobre todo las acrobacias, pero la ausencia de Henry hace que todo lo que se le ocurra bien, lo haga mal. Y es puesto a mucho riesgo, a veces sufre graves heridas, pero luego termina rehabilitándose.

Series de televisión animadas de Reino Unido
Personajes de dibujos animados
Pollos de ficción
Series de televisión iniciadas en 2008
Historietas adaptadas a series de televisión